Темировка — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Темировка — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.

Украина 
 Темировка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.